Puede referirse a:

 Libro con la traducción al francés de 1856 de los cuentos de Edgar Allan Poe por Charles Baudelaire.
 Libro con  colección de siete cuentos cortos escrita por Roald Dahl, publicada en 1977 por Jonathan Cape.
 Película franco-italiana de 1968, inspirada en tres relatos de Edgar Allan Poe.
 Película argentina de 2008 escrita y dirigida por Mariano Llinás y protagonizada por Walter Jakob.